A 2021-es francia Formula–4-bajnokság a sorozat tizenegyedik idénye volt. Ez volt az negyedik szezon, amely a Formula–4 szabályrendszerén alapult. A bajnokság április 4-én vette kezdetét a Circuit Paul Armagnac versenypályán és október 24-én ért véget a Circuit de Nevers Magny-Cours aszfaltcsíkján. Esteban Masson nyerte meg a bajnoki címet.

Nevezési Lista
Az összes induló a Mygale M14-es versenyautóval teljesítette a szezont.

Versenynaptár

Eredmények

Összefoglaló 

Pontrendszer
A versenyzők legrosszabb eredményét nem számíották be a végeredménybe.

Versenyzők – FFSA Academy 
( Félkövér: pole-pozíció, dőlt: leggyorsabb kör, a színkódokról részletes információ itt található)

Versenyzők – FIA Formula–4

Újoncok 

Megjegyzés:
 Thanapongpan Sutumno vendégversenyzőként indult a Circuit de Lédenon pályán rendezett versenyhétvégén, ezért nem volt jogosult pontszerzésre.

Jegyzetek

Külső hivatkozások 
 A bajnokság hivatalos weboldala 

FranciaF421
21